Пантелейки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Пантелейки — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Пантелейки — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Пантелейково